

Gastronomia 
 Roncal – formaggio spagnolo

Geografia 
Spagna
 Valle del Roncal – valle della Navarra
 Roncal – comune della Navarra

Persone 
 Pedro Roncal – giornalista spagnolo